Категория премии Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскара») «за лучший фильм на иностранном языке» предназначена для награждения полнометражных фильмов, произведенных вне юрисдикции США и с преимущественно неанглийским языком или языками диалога. В качестве конкурсной «премии за заслуги» впервые появилась на 29 церемонии премии «Оскар», состоявшейся в 1957 году. Ранее, в 1948—1956 годах, иноязычные фильмы 8 раз награждались «почётным/специальным „Оскаром“». Награда вручается режиссёру, а официальным победителем является страна, фильм которой одержал победу.

Выбор фильмов для заявок на премию в Швеции, подобно некоторым другим странам, привязан к национальной кинематографической премии; в данном конкретном случае, отбор фильма-кандидата и оформление заявки ежегодно осуществляются представителями жюри шведской национальной кинонаграды «Золотой жук».

Швеция подаёт фильмы на рассмотрение оскаровского жюри, начиная с 1956 года, когда награда за лучший фильм на иностранном языке была впервые введена в ранге регулярной конкурсной категории (merit award) премии Американской киноакадемии. Подавая с тех пор фильмы почти каждый год, с пропусками в 1959, 1972—1975, 1978 и 1988 годах, Швеция является одним из лидеров категории, замыкая первые пятёрки по общему количеству заявок, «номинаций» и выигранных «оскаров».

Ни одна из заявок Швеции не была дисквалифицирована, хотя поданный ею в 2002 году фильм «Лиля навсегда» был близок к этому из-за использования в качестве основного русского языка, так как вплоть до 2005 года правила «Оскара» допускали только фильмы на официальных/«местных» языках соответствующих стран. В конце концов фильм был допущен к дальнейшему отбору, однако так и не дошёл до шорт-листа номинации. Помимо этого случая, в списке заявок Швеции на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке присутствует драма 1986 года «Жертвоприношение», снятая на шведском языке русским режиссёром Андреем Тарковским.

Чемпионом списка заявок Швеции по числу его фильмов, отобранных для подачи, является режиссёр Ингмар Бергман (8 фильмов), на втором месте — Ян Труэль (5 фильмов).

За историю участия в борьбе за эту категорию, её шорт-листа («номинации») достигли пятнадцать фильмов Швеции, из которых «Оскар» завоевали три, все — авторства Ингмара Бергмана: «Девичий источник» (1960), «Сквозь тусклое стекло» (1961) и «Фанни и Александр» (1982). Ещё три фильма в 2000-х годах, когда было увеличено число ступеней отбора, дошли до промежуточного «январского шорт-листа» из 9 фильмов.

Список фильмов

Примечания

См. также 
 Премия Академии кинематографических искусств и наук
 Кинематограф Швеции

Швеция
Фильм
Кинематограф Швеции